Albacete — município espanhol
 Albacete (província) — província espanhola
 Albacete Balompié — clube de futebol espanhol

Desambiguações de topônimos